Сан Бенито има више значења:
 Округ Сан Бенито (Калифорнија)
 Сан Бенито (Тексас)